Ferdinand III (1199-1252) dit le Saint, roi de Castille de 1217 à 1252
 Ferdinand II dit le Catholique (1452-1516), roi de Castille et León sous le nom de Ferdinand V de Castille de 1474 à 1504, roi d'Aragon sous le nom de Ferdinand II d'Aragon de 1479 à 1516 et roi de Naples et de Sicile sous le nom de Ferdinand III de Naples de 1479 à 1516
 Ferdinand III (1608-1657), empereur du Saint-Empire de 1637 à 1657
 Ferdinand III (1751-1825), roi de Sicile (insulaire) sous le nom de Ferdinand III de Sicile de 1759 à 1816, roi de Sicile (péninsulaire) sous le nom de Ferdinand IV de Naples de 1759 à 1806 et de 1815 à 1816 et roi des Deux-Siciles sous le nom de Ferdinand I des Deux-Siciles de 1759 à 1825
 Ferdinand III (1769-1824), grand-duc de Toscane de 1791 à 1799 et de 1814 à 1824

Ferdinand 03

eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 3-a